В список высочайших вершин Земли включены горы высотой более 7200 метров над уровнем моря, которые можно рассматривать как самостоятельные (а не как вершины других гор). В качестве критерия самостоятельности использовано значение минимальной высоты, на которую необходимо спуститься с данной горы, чтобы подняться на более высокую гору; в данном списке в качестве порога этого параметра взято .

Высота некоторых вершин в разных источниках отличается.

Все 117 высочайших вершин мира расположены в Центральной и Южной Азии.

Список высочайших гор

См. также 
 Олимп
 Горы Максвелла
 Список высочайших вершин Солнечной системы

Примечания

Литература 
 «High Asia: An Illustrated History of the 7,000 Metre Peaks» by Jill Neate (Mountaineers Books 1990)
 «The Maps of Snow Mountains in China» by Mi Desheng (Chinese Academy of Science, 1990s)
 «Nepal Topographic Maps» by the Finnish Meteorological Inst. (Nepalese Survey Dept., 1990s)
 Soviet military 1:100,000 topographic maps (most from 1980—1981)
 The «High Mountain Info» section of the «High Mountain Sports Magazine» (1990—2005) (now Climb Magazine)
 Some other topographic maps and much from the external links listed above.

Ссылки 
 Summitpost
 Prominence lists
 Alpine Club Himalayan index (Гималайский индекс содержит наиболее точную информацию по числу восхождений и попыток, в том числе на малоизвестные вершины)
 List of highest mountains down to 6750 metres
 Список вершин выше 7000 метров

Земля